Рафтопуло — фамилия:

 Рафтопуло, Григорий Анастасьевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 8745; 26 ноября 1851.
 Рафтопуло, Константин Афанасьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 7429; 12 января 1846.